PCB kan avse:

 Polyklorerade bifenyler, ett kemiskt miljögift
 Printed Circuit Board inom elektronik: Mönsterkort, på svenska
 PCB (mjukvara), layoutprogramvara för mönsterkort
 Process Control Block (mjukvara) (eng), en datastruktur i ett operativsystems kärna som innehåller information om hur en specifik process ska hanteras
 Paracervikalblockad, bedövning (nervblockad) av livmodern.